La Lettre – cortometraggio del 1910 diretto da Camille de Morlhon
 La Lettre – cortometraggio del 1998 diretto da Michel Gondry
 La lettera (La Lettre) – film del 1999 diretto da Manoel de Oliveira
 Le Lettre – film del 1930 diretto da Louis Mercanton
 La Lettre – telefilm del 1997 diretto da Bertrand Tavernier